Visby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Visby Sogn (Tønder Kommune)
 Visby Sogn (Thisted Kommune)